Mzuzu kan syfta på:

Geografi

Malawi 

 Mzuzu (regionhuvudort i Malawi), Norra regionen, Mzimba District, 
 Mzuzu Airport, flygplats, 

Robotskapade Malawiförgreningar